Илья́ Гаври́лов:
 Гаврилов, Илья Андреевич (род. 1988) — белорусский и российский футболист.
 Гаврилов, Илья Гаврилович (1930—1977) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.